Селеноцианат калия — неорганическое соединение,
соль калия и селеноциановой кислоты с формулой KSeCN,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Нагревание селена с раствором цианистого калия :

Физические свойства 
Селеноцианат калия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде и этаноле.

Применение 
 В органическом синтезе .

Литература

Примечания 

Соединения калия
калия